Amerikai Egyesült Államok
 Mabana (Washington)

 Egyenlítői-Guinea
 Mabana (Annobón)